Height ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Height (1912–2010), US-amerikanische Politikerin, Bürgerrechtlerin und Sozialarbeiterin

Siehe auch:
 Heightmap, siehe Höhenfelder, zweidimensionale skalare Felder, die ein Höhenrelief beschreiben
 Height above average terrain, siehe Effektive Antennenhöhe, Höhe des Antennennmittelpunktes über dem mittleren Geländeniveau zwischen 3 km und 15 km Entfernung 
 Höhe
 Flughöhe
 Haight
 Hight
 Höhe (Begriffsklärung)